Первая футбольная лига 1992/1993 () — 36-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 23 августа 1992 года и закончился 30 мая 1993 года. Победителем стал «Галатасарай», выигравший чемпионат в 9-й раз.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1992/1993
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1992 году
Спорт в Турции в 1993 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993